Darnton ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Darnton (1905–1981), englischer Komponist
 John Darnton (* 1941), US-amerikanischer Journalist
 Nina Darnton (* 1943), US-amerikanische Journalistin, Filmkritikerin und Schriftstellerin
 Robert Darnton (* 1939), US-amerikanischer Historiker